Robinson Fiji kan syfta på:
 Robinson 2018 – den 17:e säsongen av svenska Expedition Robinson
 Robinson 2019 – den 18:e säsongen av svenska Expedition Robinson
 Robinson 2020 – den 19:e säsongen av svenska Expedition Robinson